Gouvy (Waals: Govi) is een dorp en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De gemeente telt iets meer dan 5.400 inwoners.

Geschiedenis 
Op het eind van het ancien régime werd Gouvy een gemeente. In 1823 werden bij gemeentelijke herindelingen in Luxemburg veel kleine gemeenten samengevoegd en Gouvy werd opgeheven en bij de gemeente Limerlé gevoegd. In 1823 waren de kernen Limerlé en Gouvy immers ongeveer even groot. Op 20 februari 1867 werd in de gemeente Limerlé, net ten oosten van het dorp Gouvy, het treinstation van Gouvy geopend op de nieuwe lijn lijn 42 tussen Trois-Ponts en Troisvierges. Op 26 oktober 1885 werd de lijn via Bastenaken naar Libramont geopend. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd deze lijn verlengd naar Sankt-Vith, zodat de Duitse bezetter oorlogsmaterieel kon aanvoeren naar het front in het zuidwesten.

De toenmalige gemeente Beho, die traditioneel tot het Duitse taalgebied behoord, samen met de Oostkantons tussen 1940 een 1944 door het Duitse Rijk geannexeerd.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1977 ontstond een nieuwe gemeente door samenvoeging van de toenmalige gemeentes Limerlé, Bovigny, Beho, Cherain en Montleban. Commanster, een dorp in de gemeente Beho, werd toegevoegd aan de gemeente Vielsalm. De nieuwe fusiegemeente kreeg de naam "Gouvy". Gouvy lag immers centraal in de gemeente en was in tussentijd, mede door het station, wel een stuk groter geworden dan Limerlé.

Geografie 
De gemeente wordt in het noordoosten begrensd door de provincie Luik (en tegelijk het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap) en in het zuidoosten door de staatsgrens tussen België en het Groothertogdom Luxemburg.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In de vijf deelgemeenten liggen nog meerdere dorpen en gehuchten.

 Limerlé : Cherapont, Gouvy (station), Steinbach
 Bovigny : Cierreux, Courtil, Halconreux, Honvelez, Rogery
 Beho : Deiffelt, Ourthe, Wathermal
 Cherain : Brisy, Rettigny - Renglez, Sterpigny
 Montleban : Baclain, Hallonru, Langlire, Lomré

Demografische evolutie
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 

 De Église Saint-Aubin
 Het kasteel Beurthé

Evenementen 
Gouvy staat internationaal bekend om het Festival de Jazz et de Blues dat er sinds 1978 bijna jaarlijks gehouden wordt en voor Tribes Gathering Festival dat er sinds 2011 jaarlijks gehouden wordt.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Verkeer en vervoer 
In de gemeente bevindt zich het Station Gouvy op de spoorlijn Luxemburg - Luik.

Externe link 
 Gouvy.be
 Gouvy, 23 dorpen in 't kort, Gouvy.eu

Plaats in Luxemburg (provincie)